Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–2, 0–6, 10–5.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф Ск'явоне К Суарес Наварро
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=4
| RD2-team03= С Кирстя К Возняцкі
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[8]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Кондратьєва С Лефевр
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Домаховська Н Грандін
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г Скак Єнсен Ю Ларссон
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= O Brózda М Кіщиньська
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Х Дулко Ф Пенетта
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Посилання 
 Draw

Swedish Open, жінки, парний розряд
2009
2009 у шведському спорті